Вражне могу бити:

 Вражне (Нови Јичин), () насељено мјесто у округу Нови Јичин, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Вражне (Свитави), () насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република